ou  (pouvant se traduire en français par lac à l'eau claire ou lac d'eaux claires) peut faire référence à :

Lacs 

Clearwater Lake (Colombie-Britannique),
Clearwater Lakes, nom anglais du lac Wiyâshâkimî, situé dans le Nord-du-Québec,
Clearwater Lake (Manitoba),
.

, un lac situé dans la forêt nationale d'Ocala,
 .
,
,

,
,
.

, un lac de la région de Canterbury.

Lieux 

,

, dans la région de Canterbury.

Voir aussi